Серняйнен (район) — район міста Гельсінкі, Фінляндія
 Серняйнен (станція метро) — станція Гельсінського метрополітену
  Серняйнен (в'язниця) — єдина діюча на середину 2010-х у Гельсінкі в'язниця.